Villa del Prado är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Villa del Prado ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villa del Prado är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Villa del Prado. Runt Villa del Prado är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Martín de Valdeiglesias,  km nordväst om Villa del Prado. Omgivningarna runt Villa del Prado är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid